

Presentación previa 
Por ser un torneo nuevo no tiene campeón defensor.

Cabezas de serie 

  Aleksandr Nedovyesov (Semifinales)
  Michał Przysiężny (Segunda ronda)
  Ruben Bemelmans (Finalista)
  Andrej Martin (Segunda ronda)

<ol start=5>
  Andrea Arnaboldi ''(Primera ronda)
  Julian Reister ''(Segunda ronda)
  Tim Pütz ''(Primera ronda)
  Matteo Viola ''(Primera ronda)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Glasgow 2015